Gödde steht für:

 ein altes arabisches Flüssigkeitsmaß, siehe Gudda

Gödde ist der Familienname folgender Personen: 
 Alfons Gödde (1929–2013), deutscher Manager 
 Anton Gödde (1861–nach 1924), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum) 
 Björn Gödde (* 1969), deutscher Schauspieler, Moderator und Sprecher
 Henriette Gödde (* 1986), deutsche Opern- und Konzertsängerin
 Isabel Gödde (* 1971), Geburtsname der Ökonomin Isabel Schnabel
 Marco Gödde (* 1967), deutscher Kabarettist, Musiker und Buchautor
 Stefan Gödde (* 1975), deutscher Moderator
 Susanne Gödde (* 1965), deutsche Altphilologin

Siehe auch:
 Godde